Alfred Wenz ist der Name folgender Personen:

* Alfred Wenz (Pilot), deutscher Jagdflieger 
 Alfred Wenz (Grenadier) (1919–1944), deutscher Offizier